urntje of perigynium bij zegge-soorten
 perigyn, een door de bloembodem onder de kelk gevormde buis, die half zo hoog is als het bovenstandig vruchtbeginsel